Viverravus (Виверавус — „предак цибетки”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Viverravinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од средњег палеоцена до средњег еоцен настањивао подручје Сјевернe Америкe, Азије и Европе.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Viverravus.

Временска распрострањенст рода Viverravus унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman and W. D. Matthew (1899.) "The ancestry of certain members of the Canidae, the Viverridae, and Procyonidae." Bulletin of the American Museum of Natural History 12(6):109-138
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 M. R. Thorpe (1923.) "Notes on the Bridger (Eocene) Carnivora." American Journal of Science 5(25):23-39
 G. G. Simpson (1937.) "The Fort Union of the Crazy Mountain field, Montana and its mammalian faunas." Bulletin of the United States National Museum 169:1-287
 M. C. McKenna, P. Robinson and D. W. Taylor (1962.) "Notes on Eocene Mammalia and Mollusca from Tabernacle Butte, Wyoming." American Museum Novitates 2102:1-33
 (Plate VII)
 L. Van Valen (1966.) "Deltatheridia, a new order of Mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 132(1):1-126
 R. M. Schoch (1987.) "Viverravus gracilis Marsh, 1872 (Mammalia, Carnivora): proposed conservation." Bulletin of Zoological Nomenclature 44(1):7-8
 
 R. Secord (2008.) "The Tiffanian Land-Mammal Age (middle and late Paleocene) in the northern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 35:1-192
 
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 

Viverravidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке